Neuhofen může být:

 Neuhofen (Porýní-Falc) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Neuhofen an der Krems – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Neuhofen an der Ybbs – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Neuhofen im Innkreis – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy